McKenna (ou MacKenna) est un nom de famille porté notamment par :
 Alex McKenna (1984-), actrice américaine ;
 Brian McKenna (1945-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur canadien ;
 Catherine McKenna (née en 1971), femme politique canadienne ;
 Charlene McKenna (née en 1985), actrice irlandaise ;
 Dave McKenna, (1930-2008), pianiste de jazz américain ;
 Declan McKenna, (née en 1998), chanteur britannique ;
 Ellen McKenna ou sœur Mary Augustine (1819-1883), religieuse, infirmière durant la guerre civile et enseignante irlandaise ;
 Frank McKenna (né en 1948), homme politique et diplomate canadien ;
 John McKenna (1855-1936), premier manager du Liverpool Football Club ;
 Joseph McKenna (1843-1926), homme politique américain ;
 Kenneth MacKenna (1899-1962), acteur, metteur en scène et réalisateur américain ;
 Kevin McKenna (né en 1980) joueur canadien de football ;
 Kevin McKenna (1945-2019), républicain nord-irlandais, membre de l'IRA provisoire ;
 Malcolm McKenna (1930-2008), paléontologue américain ;
 Marthe McKenna (1892-1966), espionne de la Première Guerre mondiale et auteur belge de roman d'espionnage ;
 Parker McKenna Posey (née en 1995), actrice américaine ;
 Patricia McKenna (née en 1957), femme politique irlandaise ;
 Patrick McKenna (né en 1960), acteur, scénariste et producteur canadien ;
 Robert McKenna (1927-2015) évêque traditionaliste américain ;
 Sean McKenna (né en 1994), coureur cycliste irlandais ;
 Steve McKenna (né en 1973), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 T.P. McKenna (1929-2011), acteur irlandais ;
 Ted McKenna (1950-2019), batteur Écossais ;
 
 Virginia McKenna OBE (née en 1931), actrice britannique, écrivaine et militante écologiste.

Voir aussi 
 Carmela Mackenna (1879-1962), pianiste et compositrice chilienne.